Francis Cohen, écrivain et médecin français ;
 Francis Cohen (1914-2000), journaliste et directeur de publication ;